Йоханнес — имя, фамилия и топоним.

Персоналии 
 Йоханнес, Вильгельмус Закария (1895—1952) — индонезийский медик.
 Йоханнес, Клаус (род. 1958) — президент Румынии.
 Йоханнес, Хелалиа (род. 1980) — намибийская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Йоханнес Линнанкоски — финский писатель, журналист и переводчик.

Топоним 
 Йоханнес — название посёлка Советский в Выборгском районе Ленинградской области (Россия) до 1948 года.